Негер - топоним и фамилия:

Топоним 
 Негер — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, длина реки 17,7 км.
 Негер — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, длина реки 3,95 км.

Фамилия 
 Негер, Бернгард (1806—1886) — немецкий художник, брат Михаэля.
 Негер, Михаэль (1798—1876) — немецкий художник, брат Бернгарда.

Другое 
 Негер — немецкая управляемая торпеда времён Второй мировой войны.

См. также 
 Негерс
 Мегер